Gozo (sentimento)
Gozo (ilha) — ilha do Mediterrâneo, parte da República de Malta
Ejaculação
Palhaço Gozo — personagem da série Hermes e Renato

Desambiguação